El nombre de Inés de Babenberg puede referirse a:

 Inés de Babenberg, Duquesa consorte de Polonia (1111 -1157). Esposa del Gran Duque Ladislao II el Desterrado de Polonia;
 Inés de Babenberg, reina consorte de Hungría (1154 - 1182). Esposa del rey Esteban III de Hungría.